Louis Le Tonnelier de Breteuil ist der Name folgender Personen:

* Louis Auguste Le Tonnelier de Breteuil (1730–1807), französischer Diplomat
 Louis Nicolas Le Tonnelier de Breteuil (1648–1728), französischer Offizier